Bundestagswahlkreis Emden steht für folgende Wahlkreise in Niedersachsen:

 Bundestagswahlkreis Emden – Leer
 Bundestagswahlkreis Aurich – Emden